Příjmení Dunovský nese více různých osobností:

 Dalibor Dunovský (* 1959) – český baskytarista
 Jiří Dunovský (1930–2015) – doyen české pediatrie
 Karel Dunovský (1878–1960) – rakousko-uherský, český a československý státní úředník a politik
 Ivan Dunovský (1952–2021) – český podnikatel a mecenáš umění
 Tomáš Dunovský (* 1989) – český podnikatel, investor a moderátor
 Adam Dunovský (* 1987) – český podnikatel, investor a moderátor